E (o e) puede designar:

En los alfabetos 
 La letra latina E/e (nombre: e; en plural: es o ees).
 La letra cirílica Е/е.
 La letra griega Ε/ε (nombre: épsilon).

En matemática 
 E; en el sistema hexadecimal y en otros sistemas con base igual o mayor a 16, equivalente del 14 del sistema decimal.
 El número e, uno de los números irracionales más importantes, y la base de los logaritmos naturales.

En física 
 E, el símbolo de la energía, como en la famosa ecuación de la teoría de la relatividad E=mc².
 e, el símbolo del electrón.
 e, el valor de la carga eléctrica.

En geografía 
 E, el código ISO 3166-2:AR de la Provincia de Entre Ríos (Argentina).
 El estado E, un antiguo estado de China.

En economía 
 e, representación del tipo de cambio nominal.
 e a veces se emplea como símbolo del euro (€).

En informática 
 E, un lenguaje de programación lanzado en 1993.
 E, un lenguaje de programación desarrollado en 1997.
 E, una clase de complejidad.

En otros ámbitos 
 E, el símbolo del prefijo exa del Sistema Internacional de Unidades, que indica un factor de 1018 (es decir, un trillón).
 E, el ácido glutámico, un aminoácido.
 E; en notación musical anglosajona, la nota musical mi.
 E!, una cadena estadounidense de televisión.
 E hace referencia a los aditivos alimentarios aprobados por la Unión Europea.
 La vitamina E.
 En climatología, el clima E (frío/microtermal), según la clasificación climática de Köppen.
 En derecho, ℮, el signo de estimación, que se utiliza en productos preempaquetados de consumo en la Unión Europea para certificar que el contenido del paquete cumple los requisitos especificados de estimación.

Enlaces externos 

 El Diccionario de la Lengua Española tiene una definición para e.